Sezon 1953/1954 był 30. sezonem Allsvenskan – najwyższej klasy rozgrywkowej w Szwecji. Tytułu nie obroniła drużyna Malmö FF. Nowym mistrzem Szwecji został zespół GAIS. Tytuł króla strzelców zdobył Karl-Alfred Jakobsson, który w barwach GAIS strzelił 21 goli.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Allsvenskan

Bibliografia 
 RSSSF

1953 w piłce nożnej
1954 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Szwecji
1953 w Szwecji
1954 w Szwecji